

Patronyme 
  est un sénateur belge.
 Hubert Olyff est un peintre et illustrateur belge.
 Michel Olyff est un graphiste belge.